Kostourek ist der Familienname folgender Personen:

 Milan Kostourek (* 1983), tschechischer Eishockeyspieler, Sohn von Zdeněk Kostourek
 Zdeněk Kostourek (1960–2015), tschechischer Eishockeyspieler, Vater von Milan Kostourek